James Mann (escritor) (nascido em 1946) — escritor norte-americano
 James Mann (político) (1822–1868)
 James Robert Mann (político de Illinois) (1856–1922)
 James Robert Mann (político da Carolina do Sul) (1920–2010)

Desambiguações de antropônimos